Karen Chanloung (; RTGS Kharen Chanlueang; (ur. 1 lipca 1996 w Gressoney-La-Trinité) – tajlandzka biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Chanloung pojawiła się 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Slingia/Schlinig, gdzie zajęła 19. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 stycznia 2017 roku w Toblach, gdzie zajęła 48. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jak do tej pory nie wywalczyła.

Jej brat Mark również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska azjatyckie

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Tajscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996